Le patronyme Manzo est porté par :
 Agustín Manzo (né en 1958), un footballeur international mexicain ;
 Armando Manzo (né en 1958), un footballeur international mexicain ;
 Gloria Guevara Manzo (née en ?), une femme politique mexicaine ;
 Manuel Manzo (né en 1952), un footballeur international mexicain ;
 Rodulfo Manzo (né en 1949), un footballeur international péruvien.